A Timosenko (ukránul: Тимошенко) ukrán vezetéknév. Oroszosított változata a Tyimosenko (oroszul: Тимошенко). A Timóteus név rutén változataiból, a Timofij (Тимофій) és a Timis (Тиміш) nevekből származik, melyhez a családi kötődést jelző ukrán -enko végződés kapcsolódik (pl. Timis fia).

Híres Timosenko nevű személyek 
 Darya Timoşenko (1980) azeri jégtáncos
 Julija Volodimirivna Timosenko (1960) ukrán politikus
 Leonyid Viktorovics Tyimosenko (19654) orosz zeneszerző, zongoraművész, asztrofizikus
 Leonyid Volodimirovics Timosenko (1955) ukrán történész
 Mikola Mihajlovics Timosenko, ukrán politikus, parlamenti képviselő
 Olekszandra Olekszandrivna Timosenko (1972) ukrán sportoló, egykori szovjet ritmikusgimnasztika-versenyző
 Szemjon Konsztantyinovics Tyimosenko (ukránul Szemen Kosztyantinovics Timosenko) (1895–1970) szovjet-ukrán katonatiszt, marsall
 Sztepan Prokopovics Timosenko (1878–1972) ukrán mérnök, a modern műszaki mechanika egyik megalkotója
 Yevgeniy Timoshenko (eredetileg Jevhen Timosenko) (1980) amerikai pókerversenyző
 Viktor Anatolijovics Timosenko (1969) ukrán politikus, parlamenti képviselő
 Volodimir Prokopovics Timosenko (1885–1965) ukrán közgazdász

Külső hivatkozások
Proiszhozsgyenyije imenyi i familij, in: Nauka i Zsizsny, 2002/9. szám (oroszul)

Ukrán családnevek